Wojenka:
 Bolszewicka Organizacja Wojskowa (w skrócie: Wojenka) – zbrojne ramię Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (bolszewików)
 Wojenka – singiel zespołu Lao Che